Somewhere Tonight es un término que puede referirse a:

Cine 
Somewhere Tonight, película neerlandesa-estadounidense de 2011.

Música 
«Somewhere Tonight», canción de la banda canadiense Triumph.